Příjmení Brunner nosí více osobností:

 Alois Brunner – rakouský nacistický válečný zločinec
 Emil Brunner (1889–1966) – švýcarský teolog
 Johann Conrad Brunner (1653–1727) – švýcarský anatom
 Karl Brunner (1916–1989) – švýcarský ekonom
 Miloš Brunner – český a československý politik, poúnorový poslanec ČSS
 Vratislav Hugo Brunner (1886–1928) – český typograf, grafik a výtvarník

související
 Brunnerova žláza – exokrinní žláza

Německá příjmení
Židovská příjmení